Oblaten (von lateinisch oblatum, ‚dargebracht‘) bezeichnet folgende Ordensgemeinschaften:

 Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria, Hünfelder Oblaten
 Oblaten der Jungfrau Maria, Weltpriesterkongregation
 Oblaten des hl. Franz von Sales, Sales-Oblaten
 Oblaten der heiligen Ambrosius und Karl, Ambrosianer
 Oblaten des Heiligen Joseph, Josephiner von Asti

Siehe auch:
 Obladen
 Oblat
 Oblate (Begriffsklärung)
 Oblatinnen
 Oblation
 Opladen (Begriffsklärung)